Tonna kan syfta på:

 Tonna (djur) - ett släkte av snäckor
 Tonna, Tyskland - en kommun i Tyskland
 Tonna, Wales - en ort och community i Neath Port Talbot, Wales